Сумятица:
Скло́ка (или «Упрямец», или «Раздоры», или «Сумятица») — кинофильм
Паника
Суматоха

См. также 
Сумятица в мыслях